Чу́зик (, ) — река в Парабельском районе Томской области России, левый исток Парабели.

|}
Река берёт начало в Васюганских болотах; течёт на северо-восток, сливаясь с Кёнгой, образует реку Парабель (приток Оби).

Длина — 382 км, площадь водосборного бассейна — 9000 км². 

Течение крайне извилистое; река неширока и неглубока, рыбная и доступная для мелких лодок, протекает по таёжно-лесистой местности. По ней есть заимки старообрядцев, занимающихся земледелием, скотоводством и рыболовством. Из многочисленных притоков наиболее значительная река Комбарс.

Населённые пункты — Львовка (нежил.), Шерстобитово (нежил.), Калининск, Пудино, Большой Скит, Павло-Югино, Осипово, Горелый Яр, Усть-Чузик, Кедровый.

Примечания

Литература 
 Евсеева Н. С. География Томской области. (Природные условия и ресурсы.). — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001. — 223 с. — 
 
 

Притоки Парабели
Реки Парабельского района
Реки Кедрового